Ива́н Миха́йлович Воронцо́в:
 Воронцов, Иван Михайлович (ум. 1587) — боярин, воевода и дипломат, посол царя Ивана Грозного в Литву летом 1556 года и к шведскому королю Эрику XIV в 1567—1569 годах.
 Воронцов, Иван Михайлович (1915—2002) — Герой Советского Союза.